Лео́н (Leon, , ) — многозначный термин:

Имя 
 Леон ( — лев) — мужское имя, производное для имён Леонид и .
 Леон — царь Пеонии, правивший в III веке до н. э.
 Леон I (? — 767 или 780) — князь (эристав) Абазгии из династии Аносидов, брат Константина II.
 Леон II (? — 826) — племянник Леона I, князь Абазгии в 767—811/812 годах, с 782 года — царь.
 Леон III — царь Абхазии с 957 по 967 год.



Топоним

Испания 
 Леон — королевство со столицей в Леоне, существовавшее на территории современной Испании в 910—1230 годах.
 Леон — историческая область в Испании, в 1983 году вошедшая в автономное сообщество Кастилия и Леон.
 Леон — провинция в составе сообщества Кастилия и Леон, Испания.
 Леон — город, основанный в 29 году до н. э., административный центр провинции Леон.
 Калера-де-Леон — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Тьерра-де-Леон — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.

Франция 
  — исторический регион в Бретани.
  — феод, существовавший в Бретани на территории современного департамента Финистер.
 Леон — феодальное владение (виконтство), существовавшее в Бретани с IX века по 1276 год.
  — историческая епархия на территории Бретани с центром в коммуне Сен-Поль-де-Леон.
 Леон — коммуна в департаменте Кот-д’Армор, Бретань.
  — коммуна в департаменте Ланды, Аквитания.

Мексика 
 Леон — муниципалитет в штате Гуанахуато.
 Леон-де-лос-Альдама — город, основанный в 1785 году, административный центр муниципалитета Леон.

США 
 
 Леон — город в штате Айова.
 Леон — город в штате Западная Виргиния.
 Леон — город в штате Нью-Йорк.
 Леон — город в штате Оклахома.
 Леон — город в штате Флорида.

Никарагуа 
 Леон — город в Никарагуа.

Другое 
 «Леон» — художественный фильм Люка Бессона (Франция, 1994).
 «Леон» — греческий эсминец (1912), затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
 «Леон» — футбольный клуб города Леон-де-лос-Альдама, Мексика.
 «Леон» — домашний стадион этого клуба.
 SEAT León — легковой автомобиль, выпускаемый компанией SEAT с 1999 года.
 "Леон" — персонаж игры Brawl stars.

См. также